Екатерина Ковальчук: Ковальчук, Екатерина Леонидовна (род. 1993) — российская актриса.
 Ковальчук, Екатерина Павловна (1923—2006) — Герой Социалистического Труда.